Леонид Алексеевич Ширяев (род. 13 января 1952, с. Старая Хворостань, Лискинский район, Воронежская область, РСФСР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

Заместитель начальника Главного управления исполнения наказаний МВД Российской Федерации (1990—1998). Заместитель министра Российской Федерации (1995—1996).

Генерал-майор внутренней службы (1995). Почётный работник уголовно-исполнительной системы (2014). Участник боевых действий.

Биография 
Родился 13 января 1952 в селе Старая Хворостань Лискинского района Воронежской области, в семье сельских учителей.
 В 1974 окончил Липецкий политехнический институт.
 В 1981 окончил Академию МВД СССР (с отличием).
В 1972 во время учёбы в институте работал вожатым во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В. И. Ленина. После окончания института работал слесарем на Новолипецком металлургическом заводе.

Служба в органах внутренних дел 
С 1974 по 1975 проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР, в ракетных войсках стратегического назначения. 

В январе 1976 года направлен на службу в органы внутренних дел.

В 1976—1990 годах проходил службу в исправительно-трудовой системе Липецкой области. Прошёл путь от старшего инженера производства учреждения до начальника областного Управления исправительно-трудовых учреждений (9 подразделений: 2 тюрьмы, 7 колоний, около 3-х тысяч сотрудников, более 10 тысяч осуждённых).

В 1990 году назначен заместителем начальника Главного управления по исправительным делам МВД РСФСР, а затем заместителем начальника Главного управления исполнения наказаний МВД России.

В период 1990—1998 гг. участвовал в разработке различных нормативных документов по реформированию и совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной системы.

Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 1995 года № 186 присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы».

Обеспечивал через соответствующие подчиненные структуры подбор, обучение, воспитание и расстановку кадров уголовно-исполнительной системы России (более 400 тыс. человек), организовывал проведение воспитательной работы с осуждёнными (более 1,2 млн. человек).

Организовал и провел работу по открытию в колониях и тюрьмах более 600 церквей, храмов, молельных комнат для отправления обрядов верующими-осужденными различных религиозных конфессий. Неоднократно возглавлял операции но ликвидации в подразделениях уголовно-исполнительной системы массовых беспорядков, чрезвычайных происшествий и различных эксцессов среди осужденных.

Участие в боевых действиях 

Выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона для выполнения особых заданий.

1994 году в зоне «чрезвычайного положения» на Северном Кавказе был назначен начальником Оперативно-следственной группы МВД России по Республике Северной Осетии-Алании и Республике Ингушетия по руководству, координации и обеспечению взаимодействия Министерств внутренних дел этих республик. 

В 1995 году Ширяев, имевший опыт участия в разрешении межнациональных конфликтов, был направлен в зону «чрезвычайного положения» в Чеченскую Республику. Распоряжением Правительства Российской Федерации был назначен Заместителем руководителя Территориального управления федеральных органов исполнительной власти (в ранге заместителя министра Российской Федерации) в Чеченской Республике по обеспечению взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов и силовых структур, находящихся на территории Республики, организации и ведению переговоров но урегулированию чеченского кризиса, обеспечению безопасности высших должностных лиц на ее территории.  

В январе 1998 года Ширяев вышел в отставку по болезни в звании генерал-майора внутренней службы.

Общественная деятельность 

В 1996 году был доверенным лицом Бориса Ельцина, зарегистрированного кандидатом на должность президента Российской Федерации, за что позже был награждён благодарностью Президента Российской Федерации (1996).

Находясь на службе, в ноябре 1997 года создал и возглавил Российскую Православную благотворительную организацию «Общество «Духовное возрождение». Отмечен орденом святого князя Даниила Московского III степени (1997).

С 1998 года является вице-президентом Фонда «Липецкое землячество» в Москве. Имеет медаль «Во славу Липецкой области» и благодарность Главы администрации Липецкой области.

В 1998 году, после выздоровления, стал заместителем председателя совета фонда «Правопорядок-Щит», в 2000 году председателем Совета, в 2005 — первым вице-президентом Фонда. В рамках реализации благотворительной программы «Герои Отечества» занимается патриотическим воспитанием молодёжи. 

С 2003 года является советником Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В 2022 году избран членом Президиума этой организации.

В 2018 году возглавил Совет Региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата уголовно-исполнительной системы. Является членом Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Имеет множество общественных наград.

Семья 
Женат. Дочь. Внучка, внук.

Награды 
 государственные
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
 Медаль Жукова

 юбилейные
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «300 лет Российскому флоту» 
 Часы и Благодарность Президента Российской Федерации (1996) — «за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году»

 ведомственные
 МВД СССР 
 Нагрудный знак «За отличную службу в МВД» 
 Медаль «За безупречную службу в МВД» I, II и III степени

 МВД России
 Медаль «За доблесть в службе»
 Медаль «За боевое содружество»
 Медаль «200 лет МВД»
 Лауреат Премии МВД России — за большую работу по героико-патриотическому воспитанию сотрудников и военнослужащих МВД России
 Нагрудный знак «За содействие МВД»

 Минюст России
 Медаль «За усердие» II степени

 ФСИН России
 Звание «Почётный работник уголовно-исполнительной системы» (2014)
 Медаль Михаила Галкина-Враского
 Золотая медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России»
 Наградное огнестрельное оружие (2021) — за значительный личный вклад в укрепление законности и правопорядка, а также оказание содействия уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в решении возложенных на неё задач
 Нагрудный знак «За отличную службу в УИС» I и II степени

 религиозные
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (1997, РПЦ) — во внимание к трудам по духовно-нравственному становлению и исправлению осуждённых

 общественные 
 Памятный знак «Почётный ветеран» — за особые заслуги в ветеранском движении города Москвы
 Памятная медаль «Патриот России» от Государственного военно-историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации
 Медаль «За вклад в развитие и укрепление ветеранского движения» от Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
 Орден «За верность традициям» от Союза ветеранов госбезопасности
 Орденский знак «За верность Отечеству» от Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации
 Медаль «100 лет Всесоюзной пионерской организации»
 В 1998 году избран членом-корреспондентом международной Академии КОНТЕНАНТ (Международная организация по интеграции науки, технологии, производства, образовании и культуры) с присвоением учёной степени доктора наук.
 Медаль «Во славу Липецкой области» и благодарность Главы администрации Липецкой области (2021) — за многолетнюю и плодотворную работу по созданию и укреплению прочных связей земляков липчан в Москве с органами исполнительной и законодательной власти Липецкой области

Примечания

Литература 

 «Вячеслав Рябов. Страницы биографии». – Рябов В: Сборник. К 75-летию со дня рождения. с. 107-108. Оренбург.  ООО Печатный дом «Димур», 2011г.
 «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим улицам ходил». – Рябов В., Шабрин В. : (с. 337-339,370). Оренбург.  ООО Печатный дом «Димур», 2011г.
 Ведомости уголовно исполнительной системы №2/2022г. Издатель ФКУ Объединенная редакция ФСИН России.  – Ширяев Л. : (с. 72-78) «Успех реформирования уголовно-исполнительной системы – в сплаве опыта ветеранов, знаний и энергии молодых, науки и практики»
 Газета «Вестник Героев» Российской Ассоциации Героев № 31/2012г. (с. 24-27) статья «Межрегиональному Фонду социальной безопасности «Правопорядок-Щит» -!5 лет. – Ширяев Л.
 Газета «Ленинец». Орган Липецкого областного комитета ВЛКСМ. (3 марта 1990г.). Статья «Спешите делать добро». – Митина Е.
 Газета «Ленинское знамя». Орган Липецкого областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов. (9 июля 1988г.) Статья «Распахнём по шире окна». – Сорокина М.
 Ежемесячный журнал Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «Ветеран МВД России» №№11-12, 2010г.  (с. 19-24 и с. 22-26), Статья «Условия для перековки». – Лыков В.
 Журнал Министерства внутренних дел Российской Федерации «МИЛИЦИЯ» №1. 2011г. (с. 48-50). Очерк «Однажды и навсегда». – Лыков В.
 Интервью с Л. А. Ширяевым и Б.В. Гонцовым «Спешите делать добро».  Беседовал Владимир Грибов.
 Информационно-публицистическое издание Региональной общественной организации ветеранов центрального аппарата органов внутренних дел.  «Отечеству верны». Спецвыпуск, февраль 2016г. (с.12-13). Статья «Рядом с героями». – Лыков В.
 Книга «Гордость Академии». — Воронцов В : Москва 2010г. (с. 426-441).  Очерк «Жизнь по совести». Изд. Академии управления МВД России.
 Книга «Дар любви» - документальный сборник воспоминаний о протоиерее о. Фёдоре Соколове (с. 207-223). Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002 г. Русскiй Хронографъ, 2003г.
 Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» №5 10 марта 2015г. (с. 15) статья «Неунывачья» закваска». – Ширяев Л.
 Литературно-художественный журнал «Жеглов и Шарапов» №2-2012г. (с. 156-160). Очерк  «Однажды и навсегда».  – Лыков В.
 Литературно-художественный журнал «Жеглов и Шарапов» №6-2015г. (с. 82-87) Интервью с Л.А. Ширяевым «Не формы ради».  Беседовал Виктор Лыков.
 Мемуарные воспоминания «На изломе эпохи». – Водько Н. : (с. 406-419). 2020 г. Издательский дом «Гельветика». Украина. Одесса.
 Пенитенциарный журнал «Преступление и наказание» № 2/2012г.  (с. 34-36). Очерк «А сделано было с лихвой». – Лыков В.
 Пенитенциарный журнал «Преступление и наказание» № 2/2022г.  (с. 58-63).
 Пенитенциарный журнал «Преступление и наказание» № 4/2022г.  (с. 3-5). Статья  «Идти на опережение. Дойти до каждого». – Грибов В.
 Пенитенциарный журнал «Преступление и наказание» № 6/2018г.  (с. 52-55), Статья  (интервью) «Продолжая и развивая традиции». – Грибов В.
 Сборник очерков «Резерв особого назначения. Заметки о ветеранах центрального аппарата МВД России»  – Лыков В : Москва. 2013 г. Студия писателей МВД России. Очерк  «Однажды и навсегда» (с. 100-116). ФКГУ «Типография МВД».
 100 лет стране пионерии: липецкие маршруты: литературно-публицистическое издание / редактор-составитель Е.С. Митина : Л.А. Ширяев «Неунывачья» закваска / Л.А. Ширяев // 110-111 с. — Липецк: ОБУ «издательский дом «Липецкая газета, 2022».

Ссылки 
 Наталья Соколова. Дар любви
 Фонд «Правопорядок-Щит». Совет фонда
 Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

Генералы внутренней службы (Россия)
Военные
Первая чеченская война
Выпускники Академии МВД СССР
Министерство внутренних дел России
Награждённые медалью «За отличие в охране общественного порядка»
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Руководители ветеранских организаций России
Чеченский конфликт